25-й чемпіонат Європи з баскетболу серед жінок приймало чеське місто Брно з 8 по 18 червня 1995 року . У фінальній стадії взяли участь 14 національних збірних. Чемпіонками Європи вперше стали баскетболістки збірної України.

Попередній етап

Група A

Група B

Плей-оф

Матчі за 5-8 місця

Фінал

Підсумкове становище

Призери

Україна

Італія

Росія

Джерела 

 Чемпіонат Європи 1995 на сайті ФІБА-Європи 
 Чемпіонат Європи 1995 на сайті www.todor66.com 
1995 у баскетболі
Жіночий Євробаскет
Спортивні змагання в Чехії